Жемчужный турач () — вид птиц из семейства фазановых (Phasianidae).

Описание 
Длина тела птицы в среднем составляет 30—34 см, вес — 280—400 г. Самки немного меньше самцов.

Распространение 
Жемчужные турачи обитают в Камбодже, Китае, Индии, Лаосе, Мьянме, на Филиппинах, в Таиланде и Вьетнаме. Они интродуцированы на Маврикий, Филиппины, Мадагаскар, в США, Чили и Аргентину. Обитают в субтропических и тропических лесах.

МСОП присвоил виду статус «виды под наименьшей угрозой» (LC).

Примечания 

Турачи
Птицы Азии
Животные, описанные в 1786 году